Frederik eller Friedrich (von) Reventlow er navnet på flere personer:

 Friedrich Reventlow (gehejmeråd) (1649-1728) – dansk gehejmeråd og holstensk klosterprovst
 Friedrich Reventlow, kendt som Fritz Reventlow (1755-1828) – holstensk greve og dansk diplomat
 Frederik Reventlow (1792-1851) – dansk diplomat (Frederik (Friedrich) Ditlev Reventlow)
 Friedrich Reventlou (1797-1874) – holstensk greve, klosterprovst og statholder